Сёрвик:
 Сёрвик, Биргер (1879—1978) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Сёрвик, Даниэль (род. 1990) — норвежский хоккеист, защитник клуба Швейцарской национальной лиги.
 Сёрвик, Хакон (1886—1970) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.